Helios kan syfta på:

 Helios – personifiering av solen
 Helios (förlag) – ett tidigare svenskspråkigt bokförlag i Helsingfors
 Helios (rymdsonder) – rymdsonder från Västtyskland och NASA
 Helios 1 – en västtysk och amerikansk rymdsond
 Helios 2 – en västtysk och amerikansk rymdsond
 Helios Airways – ett tidigare lågprisflygbolag som hade reguljära och charterflygningar mellan Cypern och flera europeiska destinationer
 Helios Airways Flight 522 – en 737-31S från Helios Airways Boeing som havererade 2005
 Tankesmedjan Helios – en frihetlig tankesmedja för Centerpartiet
 Värmeslag – en form av för hög kroppstemperatur